Een verkeersweg:
 N747 (België)
 N747 (Frankrijk)
 N747 (Nederland), zie Provinciale weg 747

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing